Centrum Kultury Polskiej (Monachium)

 Centrum Kultury Polskiej (Dyneburg)